Almond (Nova Iorque)
 Almond (Wisconsin)

Desambiguação